Villi est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1975), acteur et écrivain finlandais
Olga Villi (1922-1989), modèle et actrice italienne

Prénom
 (né en 1942), sprinteur céiste letton
 (né en 1939), sculpteur italien
Villi Hermann (né en 1941), réalisateur et scénariste suisse

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom